Carlos Castro Madero es el nombre por el que se conoce tanto a…

 Carlos Castro Madero, actor argentino;
 Carlos Castro Madero, militar argentino.